Провинция Кильота  () — провинция в Чили в составе области Вальпараисо. 

Включает в себя 5 коммун.

Территория — 1638,7 км². Численность населения — 203 277 жителей (2017). Плотность населения — 124,05 чел./км².

Административный центр — Кильота.

География 
Провинция расположена в центральной части области Вальпараисо.

Провинция граничит:
 на севере — провинция Петорка
 на востоке — провинция Сан-Фелипе-де-Аконкагуа
 на юге — провинция Марга-Марга 
 на западе — провинция Вальпараисо

Административное деление 
Провинция включает в себя 5 коммун:
 Кильота. Административный центр — Кильота.
 Ла-Калера. Административный центр — Ла-Калера.
 Ногалес. Административный центр — Ногалес.
 Ихуэлас. Административный центр — Ихуэлас.
 Ла-Крус. Административный центр — Ла-Крус.

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г. Национальным институтом статистики (INE),  население провинции составляет:

Крупнейшие населённые пункты

Примечания 

Провинции Чили